Smaragdgrün steht für:

 einen Farbnamen, siehe Grün
 Smaragdgrün (Roman) von Kerstin Gier aus der Reihe Liebe geht durch alle Zeiten
 Smaragdgrün (Film), deutsche Romanverfilmung von Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde aus dem Jahr 2016